Metzdorf ist ein Ortsname:

 Metzdorf (Bliesdorf), Ortsteil der Gemeinde Bliesdorf, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Metzdorf (Forchtenberg), Weiler im Ortsteil Wohlmuthausen (Forchtenberg) der Stadt Forchtenberg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Metzdorf (Kulmbach), Ortsteil der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Metzdorf (Langsur), Ortsteil der Ortsgemeinde Langsur, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Metzdorf (Leubsdorf), Ortsteil der Gemeinde Leubsdorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Metzdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Metzdorf (* 1966), deutscher Historiker und Archivar
 Nicolas Metzdorf (* 1988), französischer Politiker aus Neukaledonien
 Stefan Metzdorf (* 1963), deutscher Politiker (SPD)